3 miejscowości w Polsce: 
 Nowa Cerkiew – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice 
 Nowa Cerkiew – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Ostaszewo 
 Nowa Cerkiew – wieś w woj. pomorskim, w pow. tczewskim, w gminie Morzeszczyn

Zobacz też 
 Szlachetna Nowa Cerkiew